Pesma Evrovizije 2008. je 53. takmičenje za najbolju pesmu Evrovizije, čiji je domaćin bila Srbija. Takmičenje se prvi put održavalo sa dve polufinalne večeri 20. i 22. maja 2008. i finalnom večeri 24. maja u glavnom gradu Srbije, Beogradu. Takmičenje je održano u Beogradskoj areni, jednoj od najvećih zatvorenih hala u Evropi, sa kapacitetom od preko 20.000 sedišta. Srbija je dobila pravo da organizuje takmičenje nakon pobede Marije Šerifović na Pesmi Evrovizije 2007. u Helsinkiju, Finska. Odgovorni emiter ovog takmičenja bila je Radio-televizija Srbije.

Po prvi put je takmičenje održano u trajanju od tri večeri, dva polufinala i finale. Sa 43 zemlje učesnice je postavljen i danas važeći rekord. Prvi put je Pesma Evrovizije održana u bivšoj jugoslovenskoj republici.

14. septembra gradonačelnik Helsinkija predao je „Ključ Evrovizije“ Gradu Beogradu. Ova ceremonija je prvi put održana i postaće tradicija za ubuduće. Na ključu su inače ispisana imena svih gradova u kojima je Pesma Evrovizije održavana. Takođe, predstavljen zvanični trofej Pesme Evrovizije koji se od ove godine dodeljuje pobedniku. Kozmetička kompanija -{Wella}- je „zvanični partner“ takmičenja.

U Finale su se direktno plasirale samo država domaćin i „Velika četvorka“: Francuska, Nemačka, Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo, dok su svi ostali učesnici bili grupisani u dve polufinalne večeri. Italiji je ponuđeno da bude u „Velikoj petorki“, ali je odbila, te ne učestvuje na takmičenju. Po prvi put je zvanični sajt Pesme Evrovizije uživo prenosio nacionalne izbore predstavnika.

Vizuelni plan 
RTS, odgovorni organizator Pesme Evrovizije 2008. u Beogradu, bio je objavio konkurs za kreaciju brenda Evrovizijskog takmičenja 2008. Bina izabrana od strane RTS nosila je naziv „Sastajanje“ da bi simbolisala geografski položaj Beograda na dve evropske reke, Savi i Dunavu. Naziv je takođe ukazivao na ušće, koje se nalazi pod Kalemegdanskom tvrđavom. Prema RTS bina je predstavljala nacionalne identitete, istoriju i modernost punu simbola koji šalju univerzalnu i prepoznatljivu poruku. Bina je bila tehnički moderna sa LCD displej ekranima i imala je sve novije elektronske mogućnosti, uključujući i neke pokretne delove bine. Bila je vidljiva sa svih strana Arene i okružena TV prenosnicima. Organizatori Evrovizije iz RTS rekli su da je sav scenski materijal podešen za postavljanje u Beogradskoj areni.

Mesto održavanja 
Zbog uzavrele atmosfere u Beogradu nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije i „potencijalnih bezbednosnih rizika za učesnike“, Evropska radiodifuzna unija je 22. februara 2008. održala telefonske konsultacije na visokom nivou na kojima je razmotrena mogućnost održavanja Pesme Evrovizije 2008. u drugoj državi. Šel Ekholm, menadžer Pesme Evrovizije 2007, ponudio je ispred finskog emitera -{YLE}- Helsinki kao rezervno mesto održavanja. Međutim, ERU je krajem tog dana izdala saopštenje prema kojem će takmičenje ipak biti održano u Beogradu uz punu podršku i poverenje RTS, pri čemu će RTS od Vlade Srbije pribaviti sigurnosne garancije za sve učesnike i posetioce.

Predstavnici 2008. 
Zemlje su počele sa biranjem svojih predstavnika za Pesmu Evrovizije 2008. još krajem decembra 2007. i početkom januara, dok su poslednji predstavnici zemalja bili izabrani tek početkom marta 2008. Većina država svoje predstavnike je izabrala na nacionalnim šou-programima, poput srpske Beovizije, na kojima su gledaoci odabrali predstavnike svojih država.

Polufinale 
Dana 24. januara 2008, svih 38 zemalja iz polufinala je bilo podeljeno u sledeće grupe na osnovu istorije glasanja (i država), kao i na osnovu geografskih lokacija država.

Zemlje učesnice 

Na Pesmi Evrovizije 2008 je moglo maksimalno da učestvuje 58 zemalja. Iz mnogih razloga, mnoge nisu učestvovale. Ipak, u Beogradu su se takmičile rekordne 43 zemlje u dve polufinalne i jednoj finalnoj večeri.

Azerbejdžan i San Marino su ove godine prvi put nastupile na Pesmi Evrovizije.
Austrija je objavila da neće učestvovati zbog, kako su objasnili, „blokovskog glasanja“. Italija, Monako, Slovačka i Luksemburg se nisu vratile takmičenju ni u 2008. godini. Ni neke arapske zemlje, iako članovi Evrovizije, nisu učestvovale.

Zemlje učesnice u polufinalima 
U tabeli ispod naveden je spisak učesnika dve polufinalne večeri koji su svoje pesme izveli u utorak 20. maja i četvrtak 22. maja 2008. EBU je razvrstao zemlje u dve polufinalne grupe po geografskom položaju i uobičajenom glasanju, kako bi se izbeglo blokovsko glasanje na koje se Austrija žalila.

Prvo polufinale 
Prvo polufinale održano je 20. maja 2008.

Drugo polufinale 
Drugo polufinale je održano 22. maja 2008.

Finale 
Velika četvorka Francuska, Nemačka, Španija i Velika Britanija, kao i domaćin Srbija automatski su se plasirali u finale. Ostali učesnici finala su po deset zemalja iz obe polufinalne grupe.

{| class="sortable wikitable"
|- style="background:#ccc;"
! Broj !! Država !! Jezik !! Izvođač !! Pesma !! Prevod !! Plasman !! Poeni
|- 
| 01 |||| rumunski, italijanski || Niko i Vlad Mirica || -{Pe-o margine de lume}- || Na kraju sveta || 20. || 45
|- 
| 02 || || engleski || Endi Ejbraham || -{Even if}- || Čak i ako || 25. || 14
|-
| 03 || || albanski || Olta Boka || -{Zemrën lamë peng}- || Zavetovali smo naša srca || 17. || 55
|- 
| 04 || || engleski || No Angels || -{Disappear}- || Nestati || 23. || 14
|- 
| 05 |||| jermenski, engleski || Sirušo || -{Qele Qele}- || Hajde, hajde || 4. || 199
|- 
| 06 || || bošnjački|| Elvir Laković Laka || Pokušaj/Try || Pokušaj || 10. || 110
|- 
| 07 |||| hebrejski, engleski || Boaz Mauda || -{כאילו כאן}- Fire In Your Eyes || Vatra u tvojim očima || 9. || 124
|- 
| 08 ||||  finski ||  -{Teräsbetoni}- || -{Missä miehet ratsastaa}- || Kad muškarci jašu || 22. || 35
|-
| 09 ||||  hrvatski || Kraljevi ulice i -{75 Cents}- || Romanca || Romansa || 21. || 44
|- 
| 10 |||| engleski || Ajsis Dži || -{For life}- || Za život || 24. || 14
|-
| 11 |||| engleski || Euroband || -{This is my life}- || Ovo je moj život || 14. || 64
|-
| 12 |||| turski || -{Mor ve Ötesi}- || -{Deli}- || Lud || 7. || 137
|-
| 13 |||| portugalski || Vanija Fernandes || -{Senhora do Mar}- || Dama sa mora || 13. || 69
|-
| 14 |||| engleski || -{Pirates of the sea}- || -{Wolves of the sea}- || Morski vukovi || 12. || 83
|-
| 15 |||| engleski || Šarlot Pereli || -{Hero}- || Heroj || 18. || 47
|-
| 16 |||| engleski || Simon Metju || -{All night long}- || Celu noć || 15. || 60
|-
| 17 |||| engleski || Dijana Gurckaja || -{Peace will come}- || Mir će doći || 11. || 83
|-
| 18 |||| engleski ||  Ani Lorak || -{Shady lady}- || Sumnjiva dama ||  2. || 230
|- 
| 19 || ||engleski|| Sebastijan Telije || -{Divine}- || Divno || 19. || 47
|- 
| 20 |||| engleski || Elnur Husejinov i Samir Džavdzade || -{Day after day}- || Dan za danom || 8. || 132
|- 
| 21 |||| engleski || Kalomira || -{Secret combination}- || Tajna kombinacija || 3. || 218
|- 
| 22 || || španski || Rodolfo Čikilikvatre || -{Baila el Chiki-chiki}- || Igraj čiki-čiki || 16. || 55
|- 
| 23 || || srpski || Jelena Tomašević || Oro || Oro || 6. || 160
|- style="background:#ffdead;"
| 24|||| engleski ||  Dima Bilan || -{Believe}-|| Verovati|| 1.|| 272
|- 
| 25 |||| engleski || Marija Hokas Storeng || -{Hold on, be strong}- || Izdrži budi jak || 5. || 182
|}

 Tabele 

 Rezultati prvog polufinala 

 Rezultati drugog polufinala 

 Rezultati finala 

 Kontroverze 
Rezultati glasanja su bili predmet kritika brojnih medija u Zapadnoj Evropi, optužujući blokovsko glasanje za konačan ishod i pobedu Rusije. Televizijski direktor Pesme Evrovizije je objavio saopštenje u kojem objašnjava da je ukupno glasalo 8 miliona ljudi iz 43 zemlje i da je Rusija dobila bodove od njih 38. Takođe, statistički je pokazano da bi pobednik bio isti i da su glasale isključivo države članice Evropske unije, što bi isključilo većinu suseda Rusije. Zatim, analiza -{Google}- pretraživača je pokazala da je ove, kao i mnogih godina, pobednička pesma dobijala glasove iz onih zemalja u kojim je ta pesma bila najviše pretraživana i pre samog takmičenja. 

Ovo je bilo poslednje izdanje takmičenja u kojem su se bodovi dodeljivali isključivo na osnovu glasova gledalaca. Od naredne godine, uveden je sistem po kojem se bodovi zemalja koje glasaju formiraju na osnovu kombinacije glasova stručnog žirija i glasanja publike u razmeri 50%:50%

Izbor za predstavnika Srbije na pesmi Evrovizije je bio odložen jer je priznata nezavisnost Kosova od strane većina država. Na kraju, Srbiju je predstavljala Jelena Tomašević sa pesmom „Oro", gde se, između ostalog, pominje i Vidovdan.

Izvođači koji su učestvovali ranije 

 Ostale zemlje 
 Ostali članovi ERU 

  Alžir
  Egipat
  Jordan
  Maroko
  Tunis
  Sirija

 Države koje neće učestvovati 

  Austrija — Austrijska televizija (ORF), je najavila da neće učestvovati 2008 godine, zbog, kako su objasnili, „blokovskog glasanja“.
  Liban — Tele Liban, jedini libanski član Evrovizije koji treću godinu ne učestvuje posle 2005. Prvi put kada će ponovo moći da se predstave je 2009. godina.
  Lihtenštajn — nije član Evrovizije i nema svoju radio-televiziju pa i nema pravo učešća.
  Monako — Tele Monte Karlo je potvrdila da neće ucestvovati 2008.
  Slovačka — STV je skupljala budžet za povratak na takmičenje 2008, ali zbog ograničenog budžeta ipak neće učestvovati.
  Tunis — tunižanka televizija ERTT je potvrdila da neće učestvovati na ovogodišnjem takmičenju.
  Vatikan — Vatikanska radio-televizija prenosi isključivo religiozne i verske događaje pa kako Pesma Evrovizije to nije, ta država do daljnjeg neće učestvovati.
  Italija, RAI nije potvrdio, ali ni demantovao povratak Italije na ovo takmičenje.
  Luksemburg, OGAE Luxemburg će pokušati da poveća interesovanje na TV publiku, kako bi se ponovo vratio na takmičenje 2008.

 Nagrade Marsel Bezenson 

 Nagrada novinara:  Portugal, Vanija Fernandes, Senhora do mar Nagrada kompozitora za najbolju kompoziciju:  Rumunija, Niko i Vlad Mirica, -{Pe-o margine de lume}- (kompozitor: Andrej Tudor)
 Nagrada dosadašnjih pobednika za najboljeg izvođača:  Ukrajina, Ani Lorak, -{Shady lady}-
 Nagrada obožavatelja sa mesta -{gylleneskor.se}-:  Jermenija, Sirušo, -{Qele qele}-

 Mape 

 Službeni album 

-{Eurovision Song Contest: Belgrade 2008}- je službeni kompilacijski album takmičenja održanog 2008. godine, koji je sastavila Evropska radiodifuzna unija, а 12. majaа 2008. godine izdala kuća -{Universal Music Group''}-. Album sadrži svih 43 pesama izvedenih na Evrosongu 2008. godine, uključujući polufinalne numere koje nisu dobile pravo učešća u velikom finalu.

Reference

Spoljašnje veze 

 Zvanično mrežno mesto Pesme Evrovizije
 Radio-televizija Srbije
 OGAE Srbija

Песма Евровизије 2008.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2008.
Музичке манифестације у Београду